2 miejscowości w Polsce: 
 Jaroszki – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Jaroszki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki